Enslaved:

 Enslaved — норвежская метал-группа.
 Enslaved — восьмой студийный альбом грув-метал\трэш-метал-группы Soulfly.
 Enslaved: Odyssey to the West — игра в жанре Action-adventure для Xbox 360 и PlayStation 3.